Itamaracá (eiland), een Braziliaanse gemeente en eiland
 Itamaracá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco